«Barrio del Carmen» -o«Barrio El Carmen»- puede referirse a:

Barrios

en Argentina 
 Barrio El Carmen, barrio de las ciudades de La Plata y Berisso, Provincia de Buenos Aires.

en Costa Rica 
 El Carmen, barrio de Alajuela;

en España 
 El Carmen, barrio de Córdoba.
 El Carmen, barrio de la ciudad de Murcia.
 El Carmen, barrio en la ciudad de Valencia.

en Nicaragua 
 El Carmen, barrio de Managua.